Cod ATC S01 este o parte a Sistemului de clasificare Anatomo Terapeutico Chimică.
S Organe senzitive

 

Sistem de clasificare Anatomo Terapeutico Chimică
coduri ATC